Autostrada A4 steht für:

 eine Autobahn in Italien, siehe Autostrada A4 (Italien)
 eine Autobahn in Polen, siehe Autostrada A4 (Polen)
 eine Autobahn in Rumänien, siehe Autostrada A4 (Rumänien)